

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Orient (Dél-Dakota)
 Orient (Észak-Karolina)
 Orient (Illinois)
 Orient (Iowa)
 Orient (Maine)
 Orient (New York)
 Orient (Ohio)
 Orient (Oregon)
 Orient (Texas)
 Orient (Washington)

 Ausztrália
 Orient (Ausztrália)

Egyéb
 Air Orient, egykori francia légitársaság
 Orient Airways, korábbi indiai légitársaság
 Orient expressz, luxusvonat